O Campeonato Mundial de Motocross de 2017 é a 61º edição do evento de motocross. Começou em fevereiro, com final em setembro de 2017. O campeonato ocorre com 20 etapas mundiais. O atual defensor é o esloveno Tim Gajser.

MXGP

Participantes

Corridas

Campeonato de pilotos

Campeonato de construtores

Ligações externas 
Sítio oficial 

Campeonato Mundial de Motocross
2017 no motociclismo